Landkreis Wittenberg bzw. Kreis Wittenberg steht für:
 Landkreis Wittenberg, Landkreis im Osten von Sachsen-Anhalt
 Kreis Wittenberg, von 1952 bis 1990 bestehender Landkreis der DDR im Bezirk Halle
 Landkreis Wittenberg (1815–1952), Landkreis innerhalb der preußischen Provinz Sachsen und des 1952 aufgelösten Landes Sachsen-Anhalt
 Kurkreis Wittenberg, 1499–1815, siehe Kurkreis